Лукьянчук — украинская фамилия. Известные носители:
 Лукьянчук, Валерий Николаевич (род. 1954) — советский футболист, казахстанский тренер.
 Лукьянчук, Елена Николаевна (род. 1968) — советская биатлонистка.
 Лукьянчук, Иван Александрович (род. 1985) — украинский спортсмен (армспорт).
 Лукьянчук, Павел Олегович (род. 1996) — украинский футболист.
 Лукьянчук, Руслан Валерьевич (род. 1972) — народный депутат Украины.
 Лукьянчук, Сергей Николаевич (род. 1973) — российский дипломат.